Minty ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Minty (* 1941), südafrikanischer Diplomat
 Emil Minty (* 1972), Kinderschauspieler
 George Minty (1929–1986), amerikanischer Mathematiker
 Gordon Minty (* 1948), US-amerikanischer Langstreckenläufer britischer Herkunft

Minty ist der Name folgender Orte:
 Minty (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Minten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Satz von Minty-Browder